Пётр Заха́рович Заха́ров-Чече́нец (1816 год, Дади-юрт — август 1846 года, Москва) — российский живописец-портретист, академик Императорской Академии художеств. Единственный в XIX веке профессиональный художник чеченского происхождения.

Биография 
В 1819 году, в начале Кавказской войны, русские солдаты нашли мёртвую женщину и младенца в чеченском ауле Дади-юрт, уничтоженном русскими войсками по приказу генерала Алексея Петровича Ермолова. Младенец выжил и был отдан на воспитание казаку Захару Недоносову из станицы Бороздиновской, у которого воспитывался до 1823 года. По имени Недоносова ребёнок получил свою фамилию и отчество, имя ему выбрал сам Алексей Петрович. Позже Пётр добавил к своей фамилии слово «Чеченец».

Согласно другим источникам, документы о судьбе Захарова до 1825 года отсутствуют.

Подросшего Захарова взял на воспитание генерал Пётр Николаевич Ермолов. Способности приёмного сына изумляли его: «Странный мальчик Петрушка! Я о моём чеченце. Кроме обучения грамоте, он рисует все, что попадается под руку. Видимо, будет художник, и неплохой…», писал он своей матери. Некоторое время они жили в Тифлисе. Затем, выйдя в отставку и переехав с семьёй в Москву, Ермолов отдал своего приёмного сына на обучение к художнику-портретисту Льву Александровичу Волкову. В 1833 году Петра Захарова зачислили в Петербургскую академию художеств. Устав Академии не позволял принимать «инородцев» и крепостных, поэтому он был принят вольнослушателем. В 1836 году Пётр Захаров окончил Академию художеств, получил аттестат, право почётного потомственного гражданина и звание свободного художника. Став художником, он стал подписывать свои картины «Захаров из чеченцев», «Захаров-Чеченец» или «Захаров-Дадаюртский».

В августе 1834 года был удостоен Второй серебряной медали за картину «Старуха, гадающая в карты». Его популярность как художника быстро росла. Он, как хороший портретист, был рекомендован, в частности, Н. Н. Муравьёву и Е. А. Арсеньевой, которая хотела заказать портрет своего внука — Михаила Лермонтова. Известный художник Карл Брюллов называл Захарова своим преемником в области портретной живописи.

Захаров дружил с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Есть предположение, что именно непростая судьба Петра Захарова вдохновила Лермонтова на создание поэмы «Мцыри».

В 1836 году Пётр стал ухаживать за Глафирой Львовной, дочерью художника Льва Волкова, у которого учился живописи. Захаровым был написан портрет своей возлюбленной. Но родители сочли эту партию для своей дочери неудачной. Глафиру увезли на Кавказ и выдали замуж за французского эмигранта Бертье де-ла-Гарда.

Чтобы поправить материальное положение, в 1840 году Захаров поступил на службу в департамент военных поселений Военного министерства в качестве рисовальщика. «Потеряв здоровье и при том надежды быть отправленным за границу, я покорился судьбе, решил избрать хоть немного, но верный кусок хлеба», — писал он в 1841 году. Но в следующем году болезнь обострилась, и Захаров был вынужден оставить службу.

В 1843 году Захаров выполнил поясной портрет генерала Алексея Ермолова, за который Академия художеств удостоила его золотой медали и присвоила звание академика.

Впоследствии художник переехал в Москву, где сблизился с семьёй известного лекаря И. П. Постникова. 14 января 1846 года в церкви Покрова Богородицы в Кудрине Захаров венчался с сестрой Постникова Александрой Петровной. Шафером на свадьбе был генерал Алексей Петрович Ермолов. Через несколько месяцев А. П. Постникова умерла от чахотки, и 15 июня её отпели в той же церкви.

В конце лета 1846 года в Москве скончался от чахотки и сам художник. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище. Место захоронения художника и его супруги долгое время считалось утерянным, однако в июле 2017 года могила четы Захаровых была обнаружена исследовательницей биографии Захарова, кандидатом филологических наук Мадиной Хасмагомедовной Шахбиевой.

Работы 

Из работ Захарова известны написанные маслом портреты генерала А. П. Ермолова, доктора Ф. И. Иноземцева (1844), профессора Тимофея Грановского (1845) и Постниковой (1845) и рисованные карандашом портреты семейства Постниковых, доктора Ивана Петровича Матюшенкова, композитора Петра Булахова, самого художника и др. Все эти произведения находятся в Третьяковской галерее, в Москве. Писал Захаров-Чеченец в основном портреты.

Распространено мнение, что портрет горца в бурке является автопортретом Захарова. Людмила Маркина оспаривает это утверждение. Она указывает на тот факт, что в 1843 году, когда писалась картина, Захарову было 27 лет, а горец, запечатлённый на портрете, явно старше.

Рисунки обмундирования, вооружения и знамён, выполненные Захаровым в период работы в Департаменте военных поселений можно увидеть в книге А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» (СПб., 1841—1862). Из 60 рисунков, сделанных им за этот период, к 2011 году было найдено 37.

В 1929 году несколько работ Захарова из коллекции Третьяковской галереи были переданы в Чечено-Ингушский республиканский краеведческий музей в Грозном. В 1962—1963 годах ещё несколько картин («Чеченец в бурке», «Портрет неизвестного», три рисунка) были переданы во вновь созданный музей изобразительных искусств Чечено-Ингушетии. Все они считаются пропавшими в ходе боевых действий.

В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей, Захаров также был «репрессирован» — созданный им портрет Лермонтова приписали кисти Филиппа Будкина. Но после реабилитации вайнахов был «реабилитирован» и настоящий автор портрета.

В 2012 году портрет Краевского работы Захарова был продан на аукционе Сотбис более чем за один миллион фунтов.

В мае 2013 года в Париже был обнаружен прежде неизвестный портрет Алексея Николаевича Киреева (1843) кисти Петра Захарова. В марте 2018 года был найден выполненный акварелью ранее неизвестный портрет работы Петра Захарова, на котором изображён адъютант великого князя Михаила Павловича Яков Ростовцев. В декабре 2018 года вновь обретён портрет родственницы М. Ю. Лермонтова Екатерины Столыпиной, выполненный технике литографии. Оригинал картины хранится в Художественном музее имени Ц. С. Сампилова в Улан-Удэ.

В 1977 году было известно около 100 его работ.

Галерея

Память 

Пётр Захаров изображён на наброске Михаила Скотти «Армянин Нерсесов и чеченец Захаров» (1836 год).

Как показало исследование М. Х. Шахбиевой, Захаров изображён на картине пейзажиста Григория Чернецова «Парад 6 октября 1831 года в Петербурге». Список лиц, которые должны были быть изображены на картине, утверждался лично императором Николаем I. В опубликованном впоследствии списке персонажей из числа зрителей Захаров фигурировал под номером 204.

До начала первой чеченской войны в Грозном работал Чечено-Ингушский республиканский музей изобразительных искусств имени Петра Захарова.

В 1961 году в республиканском музее изобразительного искусства прошла фотовыставка работ художника, посвящённая 145-летию со дня его рождения. По этому случаю издательством «Грозненский рабочий» был выпущен буклет выставки.

В том же году в СССР был выпущен художественный маркированный конверт «Художник академик П. З. Захаров. 1816—1846».

В 1976 году в Грозном прошла научно-практическая конференция «Живописец Пётр Захаров», посвящённая 160-летию со дня рождения художника.

Картина Захарова «Пустынные пастбища днём» упоминается в книге американского фантаста  «Царь любви и техники».

В 2016 году, к 200-летию художника, имя Петра Захарова присвоено грозненской детской художественной школе № 2, а Союзом писателей Чечни была выпущена юбилейная медаль «Академик Пётр Захаров».

В том же году в России была выпущена односторонняя почтовая карточка с автопортретом Петра Захарова.

5 октября 2017 года в Грозном открылся сквер имени Петра Захарова.

Центры хранения 

По состоянию на декабрь 2016 года, работы Захарова хранились в 17 музеях России и 4-х зарубежных. Среди них: Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей А. С. Пушкина, Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, Национальный музей Чеченской Республики, Тамбовская областная картинная галерея, Орловский музей изобразительных искусств и другие.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 

Художники России XIX века
Художники-портретисты России
Художники Чечни
Умершие от туберкулёза
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Пётр Захаров